Banguessom peut désigner :
 Banguessom, la localité située dans le département de Guiba au Burkina Faso
 Banguessom, la localité située dans le département de Mané au Burkina Faso

Homonymie de localités